Alicia Appleman-Jurman – scrittrice
 Luca Jurman – cantante
 Matthew Jurman – calciatore